A CI/CD olyan módszertan a szoftverfejlesztésben, amely a folyamatos integrációt és a folyamatos szállítást egyesíti.

Feloldása:
 Continuous Integration (CI): folyamatos integráció
 Continuous Delivery (CD): folyamatos szállítás.

A folyamatos integráció olyan fejlesztési gyakorlat, amelyben a fejlesztők a kódot naponta többször egy közös felületen integrálják, egyeztetik. Így a kisebb változtatások is gyorsan elérhetővé válnak a csapat többi tagja számára. Az integrálást követően minden új kódrészlet ellenőrzésre kerül, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy korán felismerjék a problémákat és még az elején javítsák azokat, így időt nyerve és minimalizálva a javítandó kódok mennyiségét.

A folyamatos szállítás a folyamatos integráció természetes kiterjesztése: olyan megközelítés, amelyben a csapatok biztosítják a rendszer gyors kiadhatóságát verziónként. A folyamatos szállítás célja, hogy minél előbb visszajelzést kapjunk a munkánkról, hogy azt minél tökéletesebben a megrendelő igényeihez igazíthassuk, és ezzel minél nagyobb elégedettséget érjünk el a megrendelőknél.

CI/CD-eszköz például a Jenkins

Szoftverfejlesztési módszertanok